

Musica 
 Symphony – album di Sarah Brightman del 2008
 Symphony – singolo dei Clean Bandit del 2017
 Symphony – singolo degli Sheppard del 2020
 Symphony – album di Roby Facchinetti del 2021

Altro 
 Symphony – nave da crociera 1994-2000
 Lotus Symphony – software per PC 1984-2014
 Symphony – marchio della Hershey Company